L’expression « empoisonnement de puits » peut faire référence à :

 empoisonnement des puits (au sens propre) ;
 empoisonnement du puits (au sens figuré), une figure de style.